Reverence (album Faithless)
 Reverence (album Emperor)